Pistole steht für:
 Pistole, eine Handfeuerwaffe
 Pistole (Münze), eine spanische Geldmünze

Pistole ist der Familienname folgender Personen:
 John S. Pistole, Stellvertretender Direktor des FBI

Siehe auch:
 Räuber#Redewendungen, Räuberpistole